Кромской — поселок в Кромском районе Орловской области России. 

Входит в Большеколчевское сельское поселение в рамках организации местного самоуправления и в Большеколчевский сельсовет в рамках административно-территориального устройства.

География 
Посёлок расположен в центральной части Кромского района,  в 7 км к югу от посёлка городского типа Кромы, на автодороге М2 «Крым» (Москва — граница с Украиной).

Находится вблизи с деревнями Закромский Хутор и Линия.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от жителей.

Экономика 
В период существования СССР на территории поселка существовал совхоз «Кромской». В последующем на территории поселка было образовано ТНВ «Михайлов и К», занимающееся ведением сельского хозяйства. ТНВ «Михайлов и К» ликвидировано с 31.01.2012. В настоящее время на территории поселка Кромского действует ООО «Кромские сады», занимающееся ведением сельского хозяйства.

Примечания 

Населённые пункты Кромского района